Zawody zostały przeprowadzone w dziesięciu konkurencjach: 3 męskich, 3 żeńskich oraz 4 w formule open. Zawody zostały rozegrane między 22 lipca a 2 sierpnia 1996 roku w Savannah. W zawodach wystartowało 458 zawodników (358 mężczyzn oraz 100 kobiet) z 78 krajów.
Polska wywalczyła pierwszy medal w żeglarstwie na igrzyskach olimpijskich/ Mateusz Kusznierewicz zdobył złoty medal w klasie Finn.

Kobiety

Mistral

Europa

Klasa 470

Mężczyźni

Mistral

Finn

Klasa 470

Open

Laser

Klasa Tornado

Klasa Star

Klasa Soling 
O ostatecznej kolejności decydowały wyścigi rozgrywane w formule Matchracingu. W ćwierćfinale rywalizowały załogi, które po wyścigach eliminacyjnych zajmowały miejsca 3. - 6. Rywalizowano do 3 wygranych wyścigów. Zwycięzcy ćwierćfinałów rywalizowali z załogami, które po wyścigach eliminacyjnych zajmowały miejsca 1.-2.

Kraje uczestniczące 
W zawodach wzięło udział 458 zawodników z 78 krajów

Klasyfikacja medalowa

Bibliografia 
 
 

1996
Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1996